One Nation steht für: 

 Pauline Hanson’s One Nation, eine nationalistische Partei in Australien 
 One Nation NSW, eine Absplitterung dieser Partei in New South Wales
 eine Partei in Israel, siehe Am Echad
 One Nation (Infrastrukturprogramm), ein australisches Infrastrukturprogramm zwischen 1991 und 1996